Paschasius ist der Name folgender Personen:

 Paschasius (Diakon) († um 512), römischer Diakon
 Paschasius von Arles († um 588), mutmaßlicher Erzbischof von Arles
 Paschasius von Neapel, Bischof in Neapel
 Paschasius Radbertus (auch Ratbert von Corbie; um 785–um 865), fränkischer Benediktinermönch, Abt von Corbie

Siehe auch Pascasius